Публий Корнелий Ануллин:
 Публий Корнелий Ануллин (Publius Cornelius Anullinus) — римский государственный деятель конца II века, консул 199 года.
 Публий Корнелий Ануллин (Publius Cornelius Anullinus) — римский государственный деятель начала III века, консул 216 года.